Александар Цветковић (кошаркаш)
Александар Цветковић (глумац)
 Александар Цветковић (певач)